«Don't You Know You're Beautiful»  — перший сингл другого альбому американської кантрі співачки Келлі Піклер — «Kellie Pickler». В США вийшов 9 червня 2008. На «Billboard» «Hot Country Songs» — 21 місце.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2008
Пісні 2008
Пісні Келлі Піклер
Англомовні пісні
Кантрі-пісні